

Codici 
 A69 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Palazzo Bindi Sergardi
 A69 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Altro 
 Classe A 69 (corvetta)